Мэгги Альбанези (; 8 октября 1899 — 9 декабря 1923) — британская актриса театра и кино.

Биография и карьера 
Родилась в Лондоне 8 октября 1899 года под именем Маргарита Сесилия Брижита Лусия Мария Альбанези (). Её мать  была писателем, а её отцом был итальянский скрипач Шевалье Карло Альбанези. Обучалась в Королевской академии драматического искусства и дебютировала в кино в 1918 году.

Имела успешную театральную карьеру, в частности играя в постановке Джона Голсуорси «» вместе с . Вскоре критики стали называть её как одну из самых ярких перспективных актрис на британской сцене. Однако снявшись всего лишь в шести фильмах, Альбанези скончалась в возрасте 24 лет в , в графстве Кент 9 декабря 1923 года, предположительно после незаконного аборта.

Альбанези была в отношениях с продюсером театра и кино , одержимость актрисой которого продолжалась и после её смерти. Первоначально Дина привлекло в его [будущей] жене, актрисе  её внешнее сходство с Альбанези. Бэзил дал ей роли в ряде своих постановок. Его последний художественный фильм, «Двадцать один день», был снят по мотивам пьесы «Первый и последний», над которой он работал вместе с Альбанези.

Фильмография 
  (1918)
  (1919)
  (1919)
  (1921)
  (1921)
 Det omringade huset, также известен под названием The House Surrounded (1922)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Киноактрисы Великобритании